La cala de Santa Anna o dels capellans està situada entre el port de Blanes i la cala de sa Forcanera, de la qual està separada per la punta de Santa Anna.

Els darrers anys la cala s'ha escurçat molt i s'ha partit en petites caletes molt pedregoses.

Geografia de Blanes
Platges de la Costa Brava